RS steht für:
 RS (Dr. Rudolf Spitaler), einen Modellbauer in den 1950er Jahren
 Radiospares in RS Components, einem Elektronikvertrieb
 Radio Sputnik (Satellit), eine Serie von Amateurfunksatelliten
 Randall-Sundrum-Modell in der theoretischen Physik
 Rauchschutztür, nach der bauaufsichtlichen Kurzbezeichnung
 Realschule
 Recommended Standard, Standards in der Computertechnik, z. B. RS-232
 Rechtschreibung
 Redemptionis sacramentum, eine Instruktion der vatikanischen Gottesdienstkongregation aus dem Jahr 2004
 Regierungssekretär, eine Amtsbezeichnung des mittleren Verwaltungsdienstes
 Regionalschlüssel, siehe Amtlicher Gemeindeschlüssel#Regionalschlüssel
 République solidaire, eine französische Partei
 Rettungssanitäter
 Rettungsschwimmer
 Return Specialist, Position im American und Canadian Football
 Round Skirt, svw. Rundsattel, siehe Reitsattel#Westernsattel
 Rollenspiel
 Rückseite einer Münze, siehe Revers (Numismatik)
 RS, schnelles strategisches Aufklärungsflugzeug von Konstrukteur Pawel Zybin
 RS, Rezepturspezifikation zur Definition der gewünschten Eigenschaften von RSS Flüssigboden

Militär
 Regio Sottomarino, ‚Königliches Unterseeboot‘ Italiens, siehe Marina Militare
 Rekrutenschule, Grundausbildung in der Schweizer Armee
 Resolute Support, eine NATO-Ausbildungs- und -Unterstützungsmission in Afghanistan

Geografie/Staaten
 Republik Serbien, nach dem Ländercode der ISO 3166, siehe Serbien
 Republika Slovenija, siehe Slowenien
 Republika Srpska, Entität des Bundesstaates Bosnien und Herzegowina
 Rio Grande do Sul, der südlichste Bundesstaat von Brasilien

Fahrzeuge
 RS (Automarke), britische Automarke
 RallyeSport, Kürzel für besonders sportliche Fahrzeuge und Rennfahrzeuge von Ford
 Rennsport bei Porsche, siehe Porsche #Porsche-Nomenklatur
 RS Feva, ein Segelbootstyp des Herstellers RS Sailing

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Ägypten: Gouvernement al-Bahr al-ahmar (von englisch Red Sea)
 Deutschland: kreisfreie Stadt Remscheid
 Großbritannien: Reading
 Moldau: Rajon Rîșcani
 Norwegen: Rogaland-Stavanger für Stavanger
 Slowakei: Rimavská Sobota für Okres Rimavská Sobota

R&S bzw. R & S steht für:
 Reich und Schön, eine Fernsehsendung
 Rohde & Schwarz, einen deutschen Elektronikkonzern 
 R&S Records, ein belgisches Plattenlabel 

R+S bzw. r+s steht für:
 Deutsche R+S, deutsches Gebäudedienstleistungs- und Sicherheitsunternehmen
 Recht und Schaden, eine juristische Fachzeitschrift (Deutschland)

Rs steht für:
 Indische Rupien (engl. Rupies, Mehrzahl), inoffizielle Abkürzung der indischen Währung

.rs steht für:
 .rs, länderspezifische Top-Level-Domain der Republik Serbien

Siehe auch
 RS1
 RS 44
 RS Jigtec
 RS Components, Distributor von Elektronik-Komponenten
 RS-Virus, siehe Humanes Respiratorisches Synzytial-Virus

Abkürzung